De 2. Bundesliga 2000/01 was het 26ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2000/01 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2000/01 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Nürnberg

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Nürnberg, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Klaus Augenthaler de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2000/01
Bundesliga 2000/01

Duits competitievoetbal 2000/01
Seizoen 2000/01